Наступне було названо на честь  (; 1855—1910) — італійського математика:

 Теорема Кронекера — Капеллі
 Тотожність Капеллі

Див. також 

 Капеллі

Капеллі